Лига чемпионов КАФ () — ежегодный главный клубный турнир Африки по футболу, аналог европейской Лиги чемпионов, проводимый под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). До 1997 года турнир носил название Африканский Кубок чемпионов.

В 2009 году КАФ подписала соглашение с телекоммуникационной компанией Orange сроком на 8 лет, и она стала титульным спонсором турнира. В июле 2016 года было подписано новое 8-летнее соглашение с французской нефтегазовой компанией Total (с 2021 года — TotalEnergies). Спонсорским названием турнира является TotalEnergies CAF Champions League.

Формат 
В турнире могут принять участие клубы-чемпионы федераций, являющихся членами КАФ, а также команды, занявшие 2-е места в чемпионатах 12 лучших федераций по рейтингу КАФ (в рейтинге для турнира 2009 года 3 федерации разделили 12-е место, поэтому к турниру были допущены 14 клубов, занявших 2-е места).

Турнир проходит по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии выходят в групповой этап, проигравшие переходят в Кубок Конфедерации. В групповом этапе 8 команд разбиты на 2 группы по 4 команды; 2 лучшие команды из группы выходят в полуфинал. Финал состоит из 2 матчей.

Премии 
В зависимости от продвижения в Лиге чемпионов начиная с группового этапа клубам вручаются бонусы:

Финалы 

* До 2001 года полуфиналы не проводились — победители групп автоматически становились финалистами.

Победители и финалисты

По странам

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ на сайте КАФ
 Статистика Лиги чемпионов КАФ на сайте RSSSF
 Результаты матчей онлайн на сайте GOALZZ.com

 
Мероприятия, регулярно проводимые с 1967 года